Missing You steht für:
 Missing You (John-Waite-Lied), Lied (1984) von John Waite 
 Missing You (Brandy,-Tamia,-Gladys-Knight-&-Chaka-Khan-Lied), Soul-Ballade (1996) für den Soundtrack des Films Set It Off
 Missing You, Album (2000) von E-Rotic
 Missing You (2016), Thriller des südkoreanischen Regisseurs Mo Hong-jin